Prager Frühling bezeichnet:
 Prager Frühling, das Reformprogramm der tschechoslowakischen Kommunistischen Partei von 1968
 Prager Frühling (Festival), Kultur- und Musikfestival
 Prager Frühling (Zeitschrift), deutsche politische Zeitschrift
 Ein starkes Team: Prager Frühling, deutscher TV-Krimi (2013)
 Der Bockerer IV – Prager Frühling, letzter Teil der der Bockerer-Filmreihe (2003)

Siehe auch: